Майорово — название населённых пунктов:

 Майорово — исчезнувшее село в Черноморском районе Крыма.
 Майорово — деревня в Ясногорском районе Тульской области.